Star Trek har flere betydninger:
 Star Trek – omfatter tv-serier, spillefilm og computerspil.
 Star Trek: The Original Series – den første af flere tv-serier i Star Trek-universet
 Star Trek (film fra 2009) –(også referert til som Star Trek XI) er en science fiction-film fra 2009
 Star Trek (film fra 1979)